Collegio elettorale di Moncalieri – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Moncalieri – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Moncalieri – collegio elettorale del Senato della Repubblica